Tas (voorwerp), een voorwerp om dingen in mee te nemen
 Kopje of mok, een voorwerp om uit te drinken
 Stapel (tas), een stapel
 TAS (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 TAS, afkorting van Tembe Art Studio, een kunstatelier in Moengo, Marowijne, Suriname
 TAS, afkorting van tankautospuit, een brandweervoertuig
 Tas (landbouw), opslag van hooi of ongedorst graan
 Tas (gereedschap), een stuk gereedschap
 Taş, een metalen schaal, gebruikt in hamams om te baden
 TAS, Telecommunicatie Autoriteit Suriname
 TAS, Franse afkorting van het Hof van Arbitrage voor Sport
 TAS, regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 Tvornica Automobila Sarajevo (TAS), een Joegoslavische autofabrikant
 Adam Tas (1668-1722), vrijbuiter (diende een aanklacht in tegen gouverneur Willem Adriaan van der Stel)